International Working Test 2007 (IWT 2007) byl XVI. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 14. a 15. července 2007 v Dánsku poblíž města Vejle. Pořadatelem soutěže byl Dansk Retriever Klub (DRK).

Soutěže se zúčastnilo 30 týmů (28 národních týmů a 2 národních free týmů) z 10 zemí. Vítězem se stal národní tým z Dánska (1) před národními týmy ze Švýcarska (2) a Rakouska (1).

Rozhodčími byli  Tony Parnell,  Peter Hammond,  John Greeves,  Graham Stephenson,  Peter Burton.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven 30 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro národní free týmy.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Odkazy

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2007  – oficiální stránky 
 Dansk Retriever Klub – oficiální stránky 

International Working Test
Sportovní události v Dánsku
Psí sporty v Dánsku
Psí sporty v roce 2007
Sport v Dánsku v roce 2007
Sport v Syddanmarku